Сизим — село в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва. Административный центр Сизимского сумона.

Код ОКАТО: 93220825001. Код ОКТМО: 93620425101. Почтовый индекс:668415.
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          51.317551,  
          95.943720
         ]
      }
    }
  ]
}

География 
Селение основано у р. Сизим, вблизи её впадения в реки Малый Енисей.

История 
Место поселения староверов часовенного согласия.

Население

Транспорт 
Водный, автомобильный транспорт

Инфраструктура 
База отдыха «Сизим»

Сотовая вышка, таксофон.

Экономика 
Туризм. Охота.

Ссылки 
Сизим на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Каа-Хемского кожууна